VSX steht für:

 Variable Star Index, siehe American Association of Variable Star Observers #Variable Star Index
 Vector Scalar Extension, von IBM und Motorola entwickelte SIMD-Einheit für die PowerPC-Prozessor-Familie POWER7, siehe AltiVec
 Visual Studio Extensibility, Erweiterung von Visual Studio
 XML-stencil-Fileformat für Microsoft Visio

.vsx steht für:
 Dateiendung für das XML-stencil-Fileformat für Microsoft Visio

Abkürzung